Vacation – singolo di Connie Francis del 1962
 Vacation – album del gruppo The Go-Go's del 1982
 Vacation – singolo del gruppo The Go-Go's del 1982, dall'album omonimo
 Vacation – singolo di Young Jeezy del 2008
 Vacation – singolo degli Alphabeat del 2012
 Vacation – singolo delle G.R.L. del 2013
 Come ti rovino le vacanze (Vacation) – film del 2015
 Vacation – singolo di Tyga del 2020